Columna Connolly, unitat de voluntaris irlandesos integrats en el batalló Lincoln que va formar part de la XVa Brigada Internacional
 James Connolly (Edimburg, Escòcia, 1868-1916), líder nacionalista i socialista irlandès 
 James Connolly (atleta), James Brendan Bennet Connolly o Jamie Connolly (Boston, 1868 - Brookline, 1957), atleta estatunidenc
 John Connolly (1968, Dublín), escriptor irlandès conegut per la sèrie de novel·les de detectius 
 Kevin Connolly (Patchogue, Nova York, 1974) actor i director de cinema estatunidenc
 Matthew William Kemble Connolly (1872 – 1947), malacòleg britànic
 Connolly (Clare), localitat al comtat de Clare, a la República d'Irlanda